Con Wie schön leuchtet der Morgenstern ci si riferisce:

 Wie schön leuchtet der Morgenstern: antico inno luterano.
 Wie schön leuchtet der Morgenstern: cantata BWV 1 di Johann Sebastian Bach.
 Wie schön leuchtet der Morgenstern: preludio corale di Dietrich Buxtehude.